Мензель-Хорр (араб. منزل حر‎) — місто в Тунісі.
 Абделькадер Хорр (араб. عبد القادر حر‎, нар. 10 листопада 1953) — алжирський футболіст.